Rotes Ordensband kann  bedeuten:

 die Schmetterlingsart Catocala nupta, siehe Rotes Ordensband
 die Schmetterlingsart Catocala sponsa, siehe Großes Eichenkarmin
 die Schmetterlingsart Catocala electa, siehe Weidenkarmin
 allgemein alle Arten der Gattung Catocala, die rote Hinterflügel besitzen, siehe Catocala